Mitte des Jahres 2019 gelten laut Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks weltweit 20,4 Millionen Personen als internationale Flüchtlinge. Die Zahl der Personen, die in einem anderen Land einen Asylantrag gestellt hatten, lag bei 4,3 Millionen. Insgesamt sind weitere 43,1 Millionen Personen innerhalb eines Landes auf der Flucht. Damit belief sich die Anzahl der Personen, die direkt von Flucht und Vertreibung betroffen waren, auf über 67 Millionen, was einen neuen Höchststand darstellt. Zusätzlich gab es auf der Welt weitere 3,6 Millionen, die im Rahmen der dortigen wirtschaftlichen und politischen Krise aus Venezuela migriert bzw. geflüchtet sind, 4,2 Millionen staatenlose Personen und weitere 6,1 Millionen Personen, die unter keine der Kategorien fallen, denen jedoch ebenfalls vom UN-Flüchtlingshilfswerk aus humanitären Gründen assistiert wird.

Als Flüchtling gilt laut der Genfer Flüchtlingskonvention eine Person, die „aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt“. Ein weiterer Grund für die Flucht können Naturkatastrophen sein. Insgesamt haben die meisten Flüchtlinge im Jahre 2019 ihre Länder aufgrund von bewaffneten Konflikten verlassen. In der Regel flüchten diese Personen in ein Flüchtlingslager oder in ein urbanes Zentrum, um dort Asyl, Schutz und Unterstützung zu suchen

Deutschland ist seit der Flüchtlingskrise in Deutschland ab 2015 das Land mit der vierthöchsten Anzahl an internationalen Flüchtlingen sowie an Asylbewerbern.

Länder nach Bestand an internationalen Flüchtlingen 
Folgende Liste sortiert Länder nach der Anzahl an ausländischen Flüchtlingen in Land sowie der Anzahl der Personen die Asyl beantragt haben (Stand: Mitte 2019).

Liste der Länder nach Bestand an international geflüchteter Bevölkerung 
Folgende Tabelle gibt Überblick über die Anzahl der Staatsbürger eines Landes die in einen anderen Staat geflohen sind. Angegeben sind nur Länder, aus denen mindestens 30.000 Personen geflohen sind (Stand: Mitte 2019).

Länder nach Bestand an intern vertriebenen Personen 
Folgende Tabelle sortiert die Länder mit der höchsten Anzahl an intern vertriebenen Personen (IDP) im Jahre 2019.

Entwicklung der Anzahl an Flüchtlingen weltweit 
Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der weltweiten Anzahl an Flüchtlingen seit dem Jahre 1951 sowie die Anzahl der Asylbewerber und intern vertriebener Personen seit dem Jahre 2000.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Grafik und Text: Top 10 Aufnahmestaaten, Herkunftsstaaten, Flüchtlingsbewegungen weltweit, Ende 2017, aus: Zahlen und Fakten: Globalisierung, Bundeszentrale für politische Bildung/bpb
 Grafik und Text: Top 30 Flüchtlingsbewegungen mit Aufnahme in Europa, Ende 2017, aus: Zahlen und Fakten: Europa, bpb

Liste (Staaten)
!